Die fünfte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1977 Palmares CECAFA Championship, fand vom 30. November bis zum 9. Dezember 1977 in Somalia statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters im Fußball. Uganda gewann seinen dritten Titel. Der CECAFA-Cup gilt als Nachfolgerturnier des East and Central African Senior Challenge Cup.

Spielmodus 

Die sieben teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten erstmals um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1977Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1977
Fußballveranstaltung 1977
Fußball (Somalia)
Sportveranstaltung in Mogadischu